Nick Adams peut désigner :
 Nick Adams (1931-1968), un acteur américain ;
 Nick Adams (1973-), un acteur américain ;
 Nick Adams (1977-), un joueur anglais de rugby à XV ;
 Nick Adams (1946-), un pilote automobile anglais.